Caminada ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Caminada (* 1977), Schweizer Koch 
 Christian Caminada (1876–1962), römisch-katholischer Bischof von Chur
 Gion A. Caminada (* 1957), Schweizer Architekt
 Josef Caminada (1937–2012), Schweizer Goldschmied und Eisenplastiker
 Pascal Caminada (* 1986), Schweizer Eishockeyspieler
 Pietro Caminada (1862–1923), Schweizer Ingenieur
 Remo Caminada (* 1974), Schweizer Grafiker